Bad Moon Rising (lied), een single van Creedence Clearwater Revival
 Bad Moon Rising: The Best of Creedence Clearwater Revival, een compilatiealbum
 Bad Moon Rising (album), een studioalbum van Sonic Youth
 Bad Moon Rising: An Anthology of Political Forebodings, een sciencefiction-verhalenbundel door Thomas M. Disch
 Bad Moon Rising (band), een hardrockband
 Bad Moon Rising (Judge Dredd), een roman van David Bishop
 Bad Moon Rising, het laatste boek in de Pine Deep-trilogie van Jonathan Maberry
 Bad Moon Rising (The West Wing), een televisieaflevering van The West Wing uit 2001
 Bad Moon Rising (The Vampire Diaries), een televisieaflevering van The Vampire Diaries uit 2010